Lerum (gemeente), een gemeente in Zweden.
 Lerum (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente.